Hrabnik (ukr. Грабник) – wieś na Ukrainie w rejonie przemyślańskim obwodu lwowskiego.

Bibliografia 
 miejscowość na mapie

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon przemyślański